

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Dobrocin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów 
 Dobrocin – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty